GW – skrót nazwy brytyjskiej firmy Games Workshop
 GW – gigawat, jednostka miary mocy równa 1 000 000 000 watów
 GW – skrót tytułu dziennika „Gazeta Wyborcza”
 GW – skrót nazwy gry Guild Wars
 GW – skrót nazwy ogółu seriali i filmów oraz uniwersum Gwiezdnych Wrót
 GW – gwint wewnętrzny
 GW – fala grawitacyjna, skrót od ang. „gravitational wave”